Агнесса Бранденбургская (; ) — принцесса Бранденбургская, в замужестве последовательно герцогиня Померанская и Саксен-Лауэнбургская. Агнесса — дочь бранденбургского курфюрста Иоганна Георга и его третьей супруги Елизаветы Ангальтской, дочери князя Иоахима Эрнста Ангальтского.

Биография 
25 июня 1604 года в Берлине Агнесса вышла замуж за герцога Филиппа Юлия Померанского. Герцогская чета проживала во дворце-резиденции в Вольгасте. После смерти Филиппа Юлия Агнесса проживала в своих владениях Барте, где 9 сентября 1628 года вышла замуж во второй раз за герцога Франца Карла Саксен-Лауэнбургского, генерала имперской армии, который был моложе невесты на десять лет. Выйдя замуж повторно, Агнесса лишилась прав на свои владения в Барте, но её второму супругу с помощью Валленштейна удалось убедить герцога Богуслава XIV оставить за Агнессой её вдовьи владения в пожизненном пользовании. Оба брака Агнессы остались бездетными.

Предки

Примечания

Литература 
 Samuel Buchholtz: Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg, 1767, S. 490 ()

Принцессы Бранденбургские
Гогенцоллерны
Герцогини Померанские
Герцогини Саксен-Лауэнбургские